Чан-Ручей — посёлок в Мурманской области. Входит в городской округ ЗАТО посёлок Видяево. Расположен в 6 км от центра округа. Находится на высоком берегу губы Чан, при впадении в неё реки Чанручей, по которой и получил название.

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года население отсутствует.

Примечания 

Населённые пункты городского округа ЗАТО посёлок Видяево